Mühlhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mühlhan (1886–1956), deutscher Maler und Grafiker
 Klaus Mühlhahn (* 1963), deutscher Sinologe